Trbosilje (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica
 Trbosilje (Rudo), een plaats in de gemeente Rudo, Bosnië-Herzegovina